Гат может означать:

Топоним 
 Гат () — серболужицкое наименовании деревни Тайха, коммуна Радибор, Германия
 Гат — древний город в Ханаане.
 Гат () — город, административный центр муниципалитета Гат (Ливия).
 Гат () — муниципалитет в Ливии.

Фамилия 
 Гат, Йожеф (; 1913—1967) — венгерский пианист, клавесинист и музыкальный педагог.

См. также 
 Кирьят-Гат
 Гата
 Гатт
 Гаты (значения)
 Гать (значения)
 Гхат (значения)